Bob Hewitt e Frew McMillan hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Tom Okker /  Marty Riessen (semifinali)
 Bob Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Dick Stockton (secondo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (terzo turno)
 Assente

 Syd Ball /  Kim Warwick (semifinali)
 Paul Kronk /  Cliff Letcher (quarti di finale)
 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (terzo turno)
 Colin Dibley /  Chris Kachel (terzo turno)
 David Lloyd /  John Lloyd (primo turno)
 Mark Edmondson /  John Marks (secondo turno)
 Hank Pfister /  Butch Walts (terzo turno)
 Hans Gildemeister /  Belus Prajoux (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1977